Collegio uninominale Lombardia 3 - 01 – collegio uninominale italiano per la Camera
 Collegio uninominale Lombardia - 14 – collegio uninominale italiano per il Senato